Белл ( — Дзвін) — англомовне прізвище, назва низки географічних об'єктів та організацій.

Відомі носії прізвища 

 Александер Грем Белл (1847—1922) — американський вчений, винахідник телефона, на його честь названо одиницю вимірювання різниці рівнів звукової гучності Бел.
 Алекс Белл (1882—1934) — шотландський футболіст.
 Глен Белл (1923—2010) — американський підприємець, засновник мережі ресторанів швидкого харчування Taco Bell.
 Джейн Белл (1910—1999) — канадська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1928).
 Джозеф Белл (1837—1911) — відомий шотландський професор та хірург, знаменитий як прототип Шерлока Холмса, персонажа творів всесвітньо відомого письменника Артура Конана Дойля.
 Джон Белл (мандрівник) (1691–1780) — шотландський лікар та мандрівник.
 Джон Стюарт Белл (1928—1990) — британський фізик-теоретик. Запропонував нерівність Белла.
 Деніел Белл — американський соціолог
 Джулі Белл (н. 1958) — американський ілюстратор та фотограф.
 Дрейк Белл (н. 1986) — американський комедійний актор, гітарист, співак та телережисер.
 Емма Белл (н. 1986) — американська акторка.
 Енн Белл (; 1938) — британська акторка.
 Ернест Артур Белл (; 1926—2006) — британський біохімік, директор Королівських ботанічних садів у К'ю з 1981 до 1988 року.
 Ісаак Лотіан Белл () (15 лютого 1816 року — 20 грудня 1904 року) — англійський металург.
 Каммі Белл (н. 1986) — шотландський футболіст, воротар.
 Кері Белл (1936—2007) — американський блюзовий музикант.
 Кетрін Ліза Белл (англ. Catherine Lisa Bell, нар. 1968) — американська телевізійна актриса і продюсер
 Крістен Белл (н. 1980) — американська теле- і кіноактриса.
 Лексі Белл (н. 1987) — американська порноакторка.
 Меґґі Белл (н. 1945) — шотландська співачка.
 Мері Белл (н. 1957) — англійка, яка, неповнолітньою, вбила двох хлопчиків дошкільного віку.
 Робін Белл (н. 1977) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Тобін Белл ( 1942) — американський актор.
 Чарлз Белл (1774 — 1842) — шотландський хірург, анатом, фізіолог, невролог, художник і теолог-філософ.
 Чарлі Олівер Белл (1894 — 1939) — англійський футболіст і тренер.

Географічні об'єкти

Белл (острів) — острів в архіпелазі Земля Франца-Йосифа (Росія).

Белл (округ, Кентуккі) — округ в Кентуккі (США)
 Белл (округ, Техас) — округ в Техасі (США)
 Белл — місто, штат Каліфорнія
 Белл — місто, штат Флорида
 Белл — місто, штат Вісконсин
 Белл Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Белл Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Белл Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Белл — переписна місцевість, штат Оклахома
 Белл-Гарденс — місто в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія
 Белл-Плейн — місто в окрузі Скотт, штат Міннесота, США

Організації 
 Bell Aircraft — американська компанія з виробництва літаків.
 Bell Labs — американська корпорація в царині телекомунікацій, електронних та комп'ютерних систем.

Інше 
 18235 Лінден-Белл''' — астероїд головного поясу
 Ренісон-Белл — родовище олова в Австралії
 Белл-центр — спортивний комплекс у місті Монреаль, Квебек (Канада)

Див. також 
 Бел (фізика)

Посилання 
 

Англійські прізвища